Zákon o nežádoucích organizacích v Rusku (oficiálně ) je zákon, který dává prokurátorům pravomoc mimosoudně prohlásit zahraniční a mezinárodní organizace za v zemi nežádoucí, a uzavřít je. Zákon podepsal prezident Vladimir Putin dne 23. května 2015 v návaznosti na ruský zákon o zahraničních agenturách z roku 2012. Organizacím, které se samy nerozpustí, když k tomu dostanou příkaz, stejně jako Rusům, kteří s nimi udržují vztahy, mohou být uděleny vysoké pokuty nebo dokonce trest odnětí svobody. Kritici zákona říkají, že podmínky, za kterých je možné organizaci uzavřít, jsou nejasné a že zákon vytváří nebezpečný precedent. Zastánci zákona mluví o organizacích, které jsou politicky aktivní a podporují disent.

Důsledky pro nevládní organizace 
Na základě tohoto zákona mohou ruští státní zástupci cílit na cizí organizace, které považují za "hrozbu ústavnímu pořádku Ruské federace, obranyschopnosti země nebo její bezpečnosti".

Takto označené organizace mají zakázáno organizovat veřejné události nebo držet a šířit propagační materiály. Všechny ruské banky a finanční instituce nesmí s žádnou takovou organizací spolupracovat, a jsou povinny informovat ruskou agenturu o všech organizacích, které se pokusí je kontaktovat. 

Na základě výzvy státního zástupce se organizace musí rozpustit. Těm, které to neudělají, může být udělena pokuta. Přípustný je také trest odnětí svobody až na šest let. Lidem spolupracujícím s těmito organizacemi může být rovněž udělena pokuta a může jim také být zakázán vstup do země. Rusům může být rovněž udělen trest odnětí svobody až na šest let.

Ovlivněné nevládní organizace 
Rejstřík „nežádoucích organizací“ zahrnuje například následující organizace :

 National Endowment for Democracy (27. července 2015); 
 OSI Assistance Foundation a Open Society Foundations (1. prosince 2015); 
 U.S. Russia Foundation for Economic Advancement and the Rule of Law (7. prosince 2015);
 National Democratic Institute for International Affairs (17. května 2016).
 International Republican Institute (16. srpna 2016);
 Media Development Investment Fund (16. srpna 2016).

 Open Russia (Spojené království) (duben 2017);
 Institute of Modern Russia (Spojené státy) (duben 2017); 
 Otevřené Rusko (duben 2017);
 European Platform for Democratic Elections (EPDE) (13. března 2018);
 International Elections Study Center (IESC) (13. března 2018)
 Atlantická rada (25. července 2019)
 Člověk v tísni (13. listopadu 2019)

Reakce 
Ruská ombudsmanka pro lidská práva Ella Pamfilova řekla, že právo generálního prokurátora mimosoudně označit organizace za "nežádoucí" odporuje ruské ústavě a odsoudila chybějící právo na odvolání.

Mluvčí německé kancléřky Angely Merkel uvedl, že nový zákon je pokračováním snahy izolovat a diskreditovat ty, již jsou kritičtí k vládě.

Reference

Související články 
 Roskomnadzor

Organizace v Rusku
Americko-ruské vztahy
Cenzura v Rusku
Lidská práva v Rusku
Ruské zákony
Politické represe v Rusku